María de Cléveris, también conocida como María de Cleves, puede referirse a:

 María de Cléveris (1426-1487), duquesa de Orleans y madre del rey Luis XII de Francia
 María de Cléveris (1553-1574), princesa de Condé